De provincie Limburg vormt sinds 2003 een kieskring voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en sinds 2004 ook voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement.

Structuur

Verkiezingsuitslagen

Provincieraad

Provincieraadsverkiezingen sinds 1961
 (*)1961: Anderen (1,06%) / 1965: Anderen (1,6%) / 1971: Anderen (0,41%), Dem.eenheid (0,34%) / 1974: Anderen (0,33%) / 1977: CD (0,86%) / 1981: LLL (0,2%) / 1991: PVCS (0,14%) / 1994: W.O.W. (0,98%), AOV (0,36%), N.W.P. (0,17%) /  2006: Anderen (0,96%) / 2018: REDT DE FRUITSTREEK (0,7%), Limburg Anders (0,5%) / 
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Verkozenen 2006:

Verkozenen 2012:

Verkozenen 2018:

Vlaams Parlement 
Voor het Vlaams Parlement verkiezen inwoners van de provincie 16 van de 124 leden. De provinciale kieskringen werden in 2004 gemaakt door het samenvoegen van arrondissementele kieskringen. In Limburg was er echter slechts één arrondissementele kieskring, Hasselt-Tongeren-Maaseik.

Verkozenen 2004:

Verkozenen 2009:

Verkozenen 2014:

Verkozenen 2019:

Federale verkiezingen 
Tot en met 1991 werden de federale en regionale verkiezingen gehouden op niveau van het administratieve arrondissement Hasselt en de samenvoeging van arrondissement Tongeren en Maaseik. Vanaf 1995 werden alle Limburgse arrondissementen gebundeld tot een kiesarrondissement Limburg. Vanaf 2003 werden de federale en regionale verkiezingen gehouden op niveau van de provincie. Daartoe werden provinciale kieskringen ingericht. De volgende tabel geeft een totaaloverzicht voor de ganse provincie.

Kamerverkiezingen sinds 1968 
 (*)1968: Ret.à Liège (0,68%) / 1974: Ret.à Liège (0,57%), Zwartberg (0,21%) / 1977: Ret.à Liège (0,4%) / 1991: PVCS (0,26%) / 1995: W.O.W. (0,68%), A.O.V. (0,18%), N.W.P. (0,18%), VVP (0,15%) / 1999: PNPb (0,8%), SoLiDe (0,26%) / 2003: Lib.Appèl (0,36%) /  2007: CAP (0,72%), B.U.B. (0,20%), Pluralis (0,14%) / 2014: Piratenpartij (0,71%), B.U.B. (0,13%) / 2019: D-SA (0,42%), PRO (0,30%)

Verkozenen 2003:

Verkozenen 2007:

Verkozenen 2010:

Verkozenen 2014:

Verkozenen 2019:

Kieskring
Limburg